Haavard Langseth – politico norvegese
 Hans Langseth – agricoltore norvegese naturalizzato statunitense
 Keith Langseth – politico statunitense
 Lisa Langseth – sceneggiatrice e regista svedese